Con il termine Sigismondo Gonzaga si conoscono i seguenti personaggi:

Sigismondo Gonzaga (1469-1525), cardinale
Sigismondo I Gonzaga (1499-1530), condottiero e signore di Vescovato
Sigismondo II Gonzaga (1530-1567), condottiero e marchese di Vescovato
Sigismondo III Gonzaga (1625-1694), della linea dei Gonzaga di Vescovato
Sigismondo IV Gonzaga (1702-1779), marchese di Vescovato